Andreas Cassius ist der Name folgender Personen:

* Andreas Cassius (Mediziner) (um 1600–1673), deutscher Arzt und Erfinder
 Andreas Cassius (Jurist) (1563–1618), deutscher Jurist